

Aziende 
 Hewlett-Packard – multinazionale statunitense dell'informatica attiva sia nel mercato dell'hardware che in quello del software e dei servizi collegati all'informatica

 Packard – casa automobilistica statunitense attiva a Detroit tra il 1899 e il 1958, specializzata in automobili di prestigio
 Packard Bell – produttore di elettronica di consumo, fondata nel 1926

Personaggi televisivi 
 Josie Packard – personaggio immaginario della serie televisiva statunitense I segreti di Twin Peaks, creata da Mark Frost e David Lynch

Persone 
 Alpheus Spring Packard (1839-1905) – entomologo e paleontologo statunitense
 David Packard (1912-1996) – imprenditore e ingegnere statunitense
 Jake Packard (1994) – nuotatore australiano
 James Ward Packard (1863-1928) – imprenditore statunitense
 Kelly Packard (1975) – attrice statunitense
 Vance Packard (1914-1996) – giornalista e sociologo statunitense
 William Doud Packard (1861-1923) – imprenditore statunitense